Składy najlepszych zawodników mistrzostw świata U-17 w koszykówce mężczyzn – wyróżnienia przyznawane najlepszym zawodnikom mistrzostw świata w koszykówce mężczyzn do lat 17, wybieranym  przez głosowanie dziennikarzy. 

pogrubienie – oznacza MVP turnieju

Przypisy

Bibliografia 
 Mistrzostwa świata U17 na eurobasket.com 
 Mistrzostwa świata U17 na fiba.basketball 

Mistrzostwa świata U-17 w koszykówce mężczyzn
Koszykarskie nagrody i plebiscyty